Wilhelm Speidel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Speidel (Musiker) (1826–1899), deutscher Komponist, Pianist und Hochschullehrer
 Wilhelm Speidel (Denkmalpfleger) (1887–1956), deutscher Denkmalpfleger
 Wilhelm Speidel (General) (1895–1970), deutscher General der Flieger
 Wilhelm Speidel (Regisseur) (1909–1968), deutscher Freilichtregisseur und Intendant
 Wilhelm Adolf Speidel (1850–1891), württembergischer Oberamtmann